Ľubica ist:

 der Name einer Gemeinde in der Slowakei, siehe Ľubica (deutsch Leibitz)
 ein Nebenfluss des Poprad, siehe Ľubica (Poprad) (deutsch Leibitzbach)
 ein Nebenfluss der Slatina, siehe Ľubica (Slatina)

Siehe auch:
 Ljubica, weiblicher Vorname